Сэр Фрэнк Робертс (; 27 октября 1907, Буэнос-Айрес, Аргентина — 7 января 1998, Кенсингтон, Лондон) — британский .

Учился в школах Bedales и Rugby, Тринити-колледже (1930, первый в классе по истории).

В Форин-офис с 1930 года.

В 1947—1949 годах главный личный секретарь министра иностранных дел Великобритании.

В 1954—1957 годах посол Великобритании в Югославии.

В 1960—1962 годах посол Великобритании в СССР.

В 1963—1968 годах посол Великобритании в ФРГ.

Рыцарь Великого Креста ордена Святых Михаила и Георгия (1963, рыцарь-командор 1956, кавалер 1946).
Рыцарь Великого Креста Королевского Викторианского ордена (1965).

Примечания 

Послы Великобритании в Югославии
Послы Великобритании в СССР
Послы Великобритании в ФРГ
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)